Чемпионат Таджикистана по футболу 2002 () — 11-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2002 на сайте rsssf.com 

2002
Таджикистан
2002 год в Таджикистане